Klimarat steht für:

 Expertenrat für Klimafragen, ein Gremium der deutschen Bundesregierung
 Committee on Climate Change in Großbritannien (Vereinigtes Königreich)
 Hoher Rat für das Klima, ein französisches Gremium
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet
 Europäische Umweltagentur#Wissenschaftlicher Beirat für Klimawandel, ein im Rahmen des Europäischen Klimagesetzes eingerichteter Beirat an der EUA
 Klimarat der Bürgerinnen und Bürger in Österreich, ein von der Regierung eingesetztes Bürgerforum 
 Bürgerrat Klima – eine Bürgerversammlung zur deutschen Klimapolitik